Gao Xinyu (; ur. 21 listopada 1997) – chińska tenisistka.

W przeciągu kariery zwyciężyła w dziesięciu singlowych i czterech deblowych turniejach rangi ITF. 31 lipca 2017 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 181. pozycję. Natomiast 11 września 2017 zajmowała 230. pozycję w rankingu deblowym WTA.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Chińskie tenisistki
Urodzeni w 1997